

Patronyme
 Ayano Yamane (1983-), auteure de manga japonaise ;
 Erina Yamane (1990-), footballeuse japonaise ;
 Iwao Yamane (1976-), footballeur japonais ;
 Michiru Yamane (1963-), compositrice japonaise ;
 Mai Yamane (1958-), chanteuse japonaise ;
 Shigeyuki Yamane (1936-1991), réalisateur japonais ;
 Toshio Yamane (1953-), photographe japonais.

Homonymie
Homonymie de patronyme